Медали в супергиганте среди женщин на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2011 года в Гармиш-Партенкирхене были разыграны 8 февраля. Это был первый старт чемпионата. Соревнования начались в 11:00 по местному времени на трассе Кандахар.

Длина трассы — 2180 метров. Старт — 1305 метров над уровнем моря, финиш — 770 метров (перепад высот 535 метров). 40 поворотов и 45 ворот. Температура воздуха +2°С, солнечно.

В стартовом протоколе было 49 участниц из 20 стран. Немка Виктория Ребенсбург не вышла на старт.

Олимпийская чемпионка Ванкувера в супергиганте и обладательница бронзовой награды чемпионата мира 2009 года австрийка Андреа Фишбахер не сумела финишировать, упав на трассе после того, как зацепила одни из ворот. Андреа сумела сама спуститься вниз со склона. Немка Джина Штехерт также упала, не сумев пройти один из виражей, однако через несколько минут самостоятельно спустилась вниз. Стартовавшая 39-й Мирейя Гутьеррес из Андорры также не сумела удержаться на ногах и упала.

Чемпионка мира 2009 года в этой дисциплине американка Линдси Вонн испытывала проблемы со здоровьем и сумела показать лишь 7-й результат. Вице-чемпионка мира 2009 года Мари Маршан-Арвье выступила неудачно, заняв лишь 20-е место.

29-летняя австрийка Элизабет Гёргль впервые в карьере стала чемпионкой мира. Австрийки выиграли супергигант на чемпионатах мира 5-й раз из 13. Для американки Джулии Манкусо серебро стало 4-й в карьере медалью чемпионатов мира.

См. также 
 Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — супергигант (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Протокол гонки на сайте ФИС

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2011